Beşiktaş JK − turecki klub sportowy założony w 1903 roku w Stambule.

Sekcje 
 Beşiktaş JK (koszykówka kobiet)
 Beşiktaş JK (koszykówka mężczyzn)
 Beşiktaş JK (piłka nożna)
 Beşiktaş JK (piłka ręczna)
 Beşiktaş JK (piłka siatkowa kobiet)
 Beşiktaş JK (piłka siatkowa mężczyzn)